Tit Vini (polític), polític romà
 Tit Vini (cònsol), governador de la Gàl·lia Narbonense i després cònsol el 68.
 Vini (gènere), gènere de cotorres de la subfamília dels lorins, dins la família dels psitàcids.
 Vini australis és un ocell de la família dels psitàcids (Psittacidae)